Apostol Klaudia (Budapest, 1992. március 17. – ) magyar pszichológus. A 2018-as országgyűlési választásokon a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselőjelöltje Pest megye 7-es számú választókörzetében.

Életrajza 
Budapesten, Pestszentlőrincen született és élt 12 éves koráig. 2005-ben családjával Gyálra költözött, ahol 24 éves koráig élt. Pályakezdő pszichológusként is Gyálon helyezkedett el, egy helyi általános iskolában dolgozott két tanéven keresztül mint iskolapszichológus.

Dolgozott több civil szervezetnél, illetve a szociális ellátásban mint mentálhigiénés szakember. Szakmai érdeklődési köre a mentális és pszichoszomatikus betegségek prevenciójának az elősegítése, illetve a már kialakult zavarok mellett a fizikai és pszichikai jóllét fokozása.

Tanulmányai 
A Veres Pálné Gimnázium elvégzése után a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán kezdte meg tanulmányait 2010-ben, ahol 2013-ban szerzett viselkedéselemzői alapdiplomát. Ezt követően 2013 és 2015 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen klinikai és egészségpszichológia szakirányú mesterképzésen vett részt.

Mesterdiplomáját A méhnyak-, és emlőrák szűrésen való részvétel pszichoszociális aspektusainak vizsgálata c. kutatása alapján kapta meg.

Diplomaszerzést követően sématerápiás, mindfullness tanfolyamokon és személyközpontú módszerspecifikus képzésen vesz részt.

Közéleti szerepvállalásai 
A Lehet Más a Politikához 2010-ben nyújtotta be a csatlakozási kérelmét. Egyetemi tanulmányai alatt nem volt aktív a pártban, majd 2016-ban a Pest-délkeleti területi szervezet elnöke lett. A Lehet Más a Jövőhöz szintén 2016 elején csatlakozott, ahol elnökségi tag lett 2016 őszén, majd az ifjúsági szervezet társelnökévé választotta a közgyűlés 2017 márciusában.

Lehet Más a Jövő 
2017. március 6. óta a Lehet Más a Jövő társelnöke, ekként az alábbi szakpolitikai javaslatokkal foglalkozott:

 szövetkezeti diákmunka erőteljesebb védelme,
 isztambuli egyezmény ratifikációja,
 vállalkozz fiatal, itthon! program felülvizsgálata,
 demokrácia-oktatás fejlesztése,
 a választójog 16 évre való lecsökkentése (2022-től),
 HÖOK rendszer felülvizsgálata,
 hallgatói ösztöndíjak emelése (Bursa-ösztöndíj emelése),
 diákhitel-reform (a már meglévő diákhiteleket részére is biztosítsák az ingyenes kamatozást)

Lehet Más a Politika 
A 2018-as választási program megalkotása során az egészségügyi, az oktatási, illetve a fiatalokkal kapcsolatos programrészek kidolgozásában vett részt. Az ifjúsági programalkotást koordinálta.

A 2018-as országgyűlési választásokon egyéni képviselőjelöltjeként a vecsési körzetben indul. A Lehet Más a Politika országos listáján a 22. helyére került a párt legfiatalabb női országgyűlési képviselőjelöltjeként 2017 decemberében.

Vecsés képviselőjelöltjeként elsősorban az agglomerációban élő fiatalok helyzetével szeretne foglalkozni, véleménye szerint a városok kiüresedése mind a fiatalabb, mind az idősebb generációk életét megnehezíti.

Jegyzetek

Források 

  
Magyarországi politikusok
1992-ben született személyek
Élő személyek
LMP-tagok